Bullen kan syfta på:

Bullen – ett bakverk, se bulle
Bullen (TV-program) – ett ungdomsprogram som sändes i SVT 1987–2000
Bullen (belgisk tecknad serie) – tecknad barnserie av Jean Roba (Boule et Bill)
Bullen (brittisk tecknad serie) – tecknad fotbollsserie av Fred Baker (Mighty Mouse)
 Super-Mac och Bullen, fortsättning av föregående
 Bullens pilsnerkorv – en konserverad korvprodukt
 Bullen, Esbo – en ö i Finland

Personer
Arthur Henry Bullen (1957–1920), brittisk utgivare av äldre litteratur
Erik "Bullen" Berglund (1887–1963), svensk skådespelare som gett namn till Bullens pilsnerkorv
Roger "Bullen" Hägglund (1961–1992), svensk ishockeyspelare

Se även
Bulle (olika betydelser)

 Ben Bullen
 Lake Bullen Merri
 Mount Bullen